

Значимые личности 
 Александр I, папа Римский со 105 по 115 год, священномученик
 Тацит, древнеримский историк
 Траян, римский император

Изобретения, открытия 
 105: Изобретение бумаги Цай Лунем в Китае.

Искусство и культура 
 Тацит написал «Историю».
 107—113: строительство форума Траяна в Риме.

Важнейшие события 
 Первая половина 100-х — нападения хуннов и цянов на Западный край.
 Начало II века — консул-суффект Луций Нераций Приск.
 Начало II века — составление «Дидахе».

Римская империя 
 Римский император — Траян, годы его правления 98—117.
 Кирпич становится основным строительным материалом в Римской империи.
 Древнеримская армия достигает 300 тыс. солдат.
 Войны Траяна с даками (101—102; 105—106)

Америка 
 В Южной Америке начинает формироваться культура моче, существовавшая с I по VIII век.

Родились 
 Около 100 — Иустин Философ, раннехристианский мученик и апологет.
 Около 100 — Марк Корнелий Фронтон, римский грамматик, риторик и адвокат.
 Около 100 — Клавдий Птолемей, позднеэллинистический астроном, астролог, математик, механик, оптик, теоретик музыки и географ.

Скончались 

  — христианская святая, мученица, обезглавлена и сожжена
 Иоанн Богослов — один из Двенадцати апостолов, согласно христианской традиции автор Евангелия от Иоанна, Книги Откровения и трёх посланий, вошедших в Новый Завет.
 Около 100 — Иосиф Флавий, еврейский историк и военачальник.
 Около 100 — Просдоций — святой римско-католической церкви, первый епископ Падуи и покровитель города, мученик

См. также

Примечания 

100-е годы